Questa è una lista degli episodi del primo ciclo di trasmissione italiana dell'anime Shin Chan. In Italia, gli episodi sono stati trasmessi in ordine sparso rispetto all'originale. Questo ciclo di episodi, che è andato in onda su Italia 1 e in replica su Boing e Hiro, è stato acquistato dalla Stati Uniti d'America, dove era stato censurato presso la Vitello Productions. Gli episodi in questa lista seguono l'ordine di trasmissione di Hiro.

Ogni episodio è diviso in mini-episodi della durata di circa 10 minuti l'uno.

Episodi

Voci correlate 
 Episodi di Shin Chan (secondo ciclo di trasmissione italiana)

Italia